Osoby o nazwisku Brzozowicz:
 Grzegorz Brzozowicz – dziennikarz
 Wojciech Brzozowicz – aktor